Karker ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Karker (1818–1892), Fürstbischöflicher Delegat für Brandenburg und Pommern und Propst der St. Hedwigs-Kirche in Berlin
 Rachael Karker (* 1997), kanadische Freestyle-Skierin